Tyr
Tyr (DC Comics)
Týr (banda)
Tyr (álbum)
4092 Tyr

Desambiguação